Boligportaler er betegnelsen for en serviceplatform, hvorigennem det er muligt at finde en bolig. Oftest er der tale om en lejebolig, hvor udlejer er en privatperson eller en privat virksomhed, som udlejer til privatpersoner. 

I Danmark findes der, udover de traditionelle boligselskaber, en lang række boligportaler. Disse virksomheder samler, på hver deres måde, ledige lejeboliger, som privatpersoner kan ansøge om.
Boligtjenester